Лас Трес Естрељас има више значења:

 Лас Трес Естрељас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Трес Естрељас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Трес Естрељас (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику